Milk puede hacer referencia a:
 Milk, una película estadounidense estrenada el 28 de octubre de 2008, dirigida por Gus Van Sant y basada en la vida del político Harvey Milk.
 Milk (canción), el sexto sencillo de la banda estadounidense Garbage, desprendido del álbum Garbage.
 Milk (How I Met Your Mother), el vigésimo primer episodio de la primera temporada de la serie de televisión estadounidense How I Met Your Mother.
 El nombre en Hispanoamérica del personaje Chichi del anime y manga Dragon Ball.